Potanin är ett ryskt efternamn, som burits av bland andra:

 Grigorij Potanin (1835–1920), rysk upptäcktsresande
 Vladimir Potanin (född 1961), rysk affärsman

Se även 
 9915 Potanin

Ryska efternamn